Lost, Strayed or Stolen – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Lost, Strayed or Stolen – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley
Lost, Strayed or Stolen – cortometraggio del 1915 diretto da Alexander F. Frank
Lost, Strayed or Stolen – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Vogue Motion Picture Company
Lost, Strayed or Stolen – cortometraggio del 1923 diretto da Ford Beebe e Leo D. Maloney